Гетеро-  (от  «иной, различный») — приставка, используемая в образовании некоторых слов, имеющая смысл в русском языке «ино-», «разно-», «различно-».
Применяется преимущественно в научных терминах. Встречается как в словах, более или менее прямо заимствованных из древнегреческого языка (особенно это касается терминов греческой грамматики, философии и т. п.), так и в новых терминах, сконструированных в новейшее время по греческому образцу. Большинство этих терминов построено на греческих корнях, однако встречаются употребительные термины, содержащие эту приставку с латинскими, а возможно даже и с английскими корнями, хотя последнее, как правило, вряд ли можно отнести к чисто литературному стилю или носит шуточный характер.

Примеры: гетерогенность, гетерозис, гетерофония, гетеросексуальность («гетеро» также встречается как разговорная форма этого термина).

Литература 
 

Приставки